Русалим Кръстев Дулев Коловски е български зограф от Македония.

Биография 
Роден е в дебърското село Лазарополе, тогава в Османската империя. Произлиза от големия зографски род от Лазарополе Дулеви, чиито основоположници са Дуле и синът му Никола. Русалим е син на известния български зограф Кръстьо Николов, при когото се обучава за зограф и с когото често работи след това. Братът на Русалим Рафаил Кръстев също става иконописец.

Иконите в църквата „Свети Атанасий“ в Юдово са дело на Кръстьо Николов и сина му Русалим Кръстев. Фреските са от 1902 година. Иконите на иконостаса в църквата „Свети Никола“ в село Лешани са изработени от Русалим Кръстев в 1909 година.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Лазарополе
Представители на Дебърската художествена школа
Български иконописци